Con sortilegio si può indicare:
 sortilegio, una pratica magica
 sortilegio, una pratica divinatoria
 Sortilegio (Sorcery!), serie di librogame

Cinema e televisione
Sortilegio – film del 1927 diretto da Agustín De Figueroa
Sortilegio – cortometraggio del 1988 diretto da Luis Manuel Moreno
 Sortilegio, telenovela messicana del 2009, trasmessa in Italia da Lady Channel nel 2011